Working on a Dream (album), het 16e studioalbum van de Amerikaanse rockzanger Bruce Springsteen
 Working on a Dream (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk